Ива́н Пахо́мов: Пахомов, Иван Дмитриевич (1924—2001) — Герой Социалистического Труда, механизатор.
 Пахомов, Иван Иванович (1914—1975) — советский флотоводец, контр-адмирал.
 Пахомов, Иван Никитович (1922—2018) — советский и украинский правовед, доктор юридических наук, профессор.
 Пахомов, Иван Сергеевич (1906—1963) — советский военный деятель, полковник.